Nichlas Hardt, né le  à Rødovre, au Danemark, est un joueur professionnel de hockey sur glace danois.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Rødovre IK, il débute en 2005 dans l'AL-Bank ligaen avec le Herlev Hornets. Il termine la saison 2007-2008 avec le Tappara Tampere dans la SM-Liiga. Puis, il signe au Malmö Redhawks dans l'Allsvenskan. Trois ans plus tard, il revient dans la SM-Liiga chez le Jokerit.

Carrière internationale 
Il représente le Danemark au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Danemark
2007 : nommé débutant de l'année.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || Rødovre IK || 1. division || 13|| 9|| 9|| 18|| 8|| || || || ||  
|-
|2004-2005 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen || 35|| 2|| 4|| 6|| 18|| || || || ||  
|-
|2005-2006 || Herlev Hornets || 1. division || 4|| 3|| 3|| 6|| 2|| || || || ||  
|-
|2005-2006 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen || 33|| 13|| 14|| 27|| 28|| || || || ||  
|-
|2006-2007 || Herlev Hornets || 1. division || 2|| 1|| 0|| 1|| 6|| || || || ||  
|-
|2007-2008 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen || 33|| 9|| 25|| 34|| 44|| || || || ||  
|-
|2007-2008 || Tappara Tampere || SM-Liiga || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| 11|| 4|| 3|| 7|| 0
|-
|2008-2009 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 44|| 12|| 15|| 27|| 22|| || || || || 
|-
|2009-2010 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 52|| 19|| 23|| 42|| 63|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2010-2011 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 38|| 15|| 14|| 29|| 51|| || || || || 
|-
|2011-2012 || Jokerit || SM-Liiga || 53|| 16|| 25|| 41|| 26|| 10|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
|2012-2013 || Jokerit || SM-Liiga || 32|| 6|| 4|| 10|| 14|| 6|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
|2013-2014 || Jokerit || Liiga || 57|| 16|| 19|| 35|| 34|| 1|| 1|| 0|| 1|| 25
|-
| 2014-2015|| Linköpings HC || SHL ||47 || 8|| 15||23 ||18 ||11 ||5 || 3|| 8|| 4
|-
| 2015-2016|| Linköpings HC || SHL || 30|| 9|| 10|| 19|| 33|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2016-2017|| Malmö Redhawks || SHL || 45|| 5|| 10|| 15|| 16|| 13|| 4|| 7|| 11|| 6
|-
| 2017-2018|| Malmö Redhawks || SHL || 36|| 9|| 12|| 21|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019|| Malmö Redhawks || SHL || 28|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Växjö Lakers HC || SHL || 12|| 2|| 1|| 3|| 8|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2019-2020|| IK Oskarshamn || SHL || 31|| 2|| 6|| 8|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Rungsted Ishockey || AL-Bank ligaen ||47 || 26 || 27 || 53 || 12|| 15|| 8|| 4|| 12|| 4
|-
| 2021-2022 || Rungsted Ishockey || AL-Bank ligaen ||14 || 3 || 1 || 4 || 0|| 17|| 5|| 6|| 11|| 4

Internationales

Références 

Naissance en juillet 1988
Joueur international danois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Rødovre SIK
Joueur des Herlev Hornets
Naissance à Rødovre
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Rungsted Ishockey